Селинов — фамилия; имеет женскую форму Селинова.
 Селинов, Валентин Иванович (1876—1946) — историк античности, революционных движений XIX века. и архитектуры.
 Селинов, Леонид Иванович (1875 — после августа 1917) — агроном, член Государственной думы II созыва от Екатеринославской губернии.

См. также 
 Селин